Serve di Gesù Sacramentato, di Buenos Aires - congregazione religiosa
 Serve di Gesù Sacramentato, di Guadalajara - congregazione religiosa